Spielmodus steht für:

 Turnierform, Aufbau eines Turniers oder einer Liga
 Spielmodus (Computerspiel), Spielvariante in einem Computerspiel